Finale Kupa prvaka 1974. igrano je između njemačkog Bayern Münchena i španjolskog Atlético Madrida. Dva gola u produžetcima značila su izjednačen rezultat, pa se utakmica dva dana poslije ponovila, prvi i jedini put u povijesti Kupa/Lige prvaka. Bayern je u uzvratu uvjerljivo pobijedio rezultatom 4:0, s dva gola Uli Hoeneßa i Gerda Müllera.

Put do finala
Bayern München je u prvoj rundi Kupa prvaka 1973./74. pobijedio švedski Åtvidabergs FF izvođenjem jedanaesteraca, prva je utakmica završila 3:1 za Bayern, a druga istim rezultatom za Åtvidabergs. U drugoj je rundi pobijedio Dynamo Dresden iz tadašnje Istočne Njemačke ukupnim rezultatom 7:6. U četvrtfinalu je pobijedio CSKA September Flag iz Sofije, a u polufinalu, svladao je mađarski Újpesti.

Atlético Madrid je pobijedio turski Galatasaray u prvoj rundi natjecanja, dok je u drugoj rezultatom 4:2 pobijedio Dinamo Bukurešt. U četvrtfinalu, Atlético je svladao beogradsku Crvenu zvezdu ukupnim rezultatom od 2:0. Istim je rezultatom u polufinalu poobijedio Celtic FC.

Susret

Izvorna utakmica

Ponovljena utakmica

Vanjske poveznice
Sezona 1973./74., UEFA.com
Rezultati Kupa prvaka na RSSSF.com
Povijest Kupa prvaka: 1974.

Kup prvaka 1974.
Kup prvaka 1974.
Nogometne utakmice u Belgiji